Sezon 2007 był 47. edycją rozgrywek piłkarskich o mistrzostwo Wybrzeża Kości Słoniowej. Tytułu nie obroniła drużyna ASEC Mimosas. Nowym mistrzem Wybrzeża Kości Słoniowej został zespół Africa Sports National Abidżan.

Tabela końcowa

Król strzelców
16 goli – Serge Harman Lebri Ouraga (ES Bingerville)

Zobacz też 
 Ligue 1 MTN

Bibliografia 

 RSSSF

2007 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich na Wybrzeżu Kości Słoniowej
2007 w Afryce